Union Square (Baltimore)
Union Square (Hongkong)
Union Square (New York)
Union Square (San Francisco)
Union Square (Somerville)
Union Square (televisieserie), Amerikaanse televisieserie
Union Square (film), Amerikaanse film